Gesundbrunnen (Duits voor heilzame bron) kan verwijzen naar:

 Berlin-Gesundbrunnen, een stadsdeel van Berlijn, behorend tot het district Mitte
 station Berlin Gesundbrunnen, spoorweg-, S-Bahn- en metrostation in het gelijknamige stadsdeel
 Gesundbrunnen (Bautzen), een stadsdeel van Bautzen
 Gesundbrunnen (Halle), een stadsdeel van Halle an der Saale